Le terme Ziro désigne :
 Ziro, une des 45 provinces du Burkina Faso située dans la région Centre-Ouest en Afrique.
 Ziro, une cité indienne.
 Le ziro, la  grande jarre,  enfouie dans un puits, contenant l'urne cinéraire canope des  Étrusques dans leurs tombes a ziro.